Solovjov (Соловьёв) är ett ryskt efternamn som burits av flera framstående personer.

Aleksandr Solovjov (1846–1879), revolutionär
Jevgenij Solovjov (1863–1905), författare
Nikolaj Solovjov (1845–1898), dramatiker
Nikolaj Solovjov (1846–1916), tonsättare
Sergej Solovjov (1796–1875), språk- och litteraturforskare
Sergej Solovjov (1820–1879), historiker
Vladimir Solovjov (1853–1900), filosof och författare
Vsevolod Solovjov (1849–1903), författare